Персидский () — относящийся к Персии или персам.

Фамилия 
 Персидские — русский дворянский род.
 Персидский, Алексей Иванович (1770—1842) — тайный советник, член Общего присутствия Департамента военных поселений.
 Персидский, Вячеслав Алексеевич (1929—1998) — российский педагог, историк и краевед, журналист. Заслуженный учитель России.
 Персидский, Григорий Иванович — полковник, агроном, член Вольно-Экономического Общества.
 Персидский, Константин Петрович (1903—1970) — учёный-математик и педагог.
 Персидский, Николай Алексеевич (1819—1882) — тайный советник, член Совета министерства путей сообщения.

 Персидская, Мария Сергеевна (род. 1991) — российская дзюдоистка.
 Составная фамилия
 Герасимова-Персидская, Нина Александровна (1927—2020) — советский и украинский музыковед и культуролог.

См. также 
 Персидский язык — ведущий язык иранской группы индоевропейской семьи языков.

Примечания